Elek heißt der Ort
 Elek in Ungarn

Elek ist der ungarische Familienname folgender Personen:
 Ákos Elek (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Gábor Elek (* 1970), ungarischer Handballspieler und -trainer
 Gyula Elek (1932–2012), ungarischer Handballspieler und -trainer
 Ilona Elek (auch Elek-Schacherer; 1907–1988), ungarische Florettfechterin und Olympiasiegerin
 Judit Elek (* 1937), ungarische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Zoltan Elek, Maskenbildner